Rusko peut désigner :

Toponymie 
en 
 Rusko, une commune de la région de Finlande propre ;
Rusko, quartier de Tampere en Finlande.

en 
 Rusko, un village du powiat de Środa Śląska, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Rusko, un village du powiat de Świdnica, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Rusko, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Rusko, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.

Divers 
 Rusko, un musicien anglais.